Schnittling  steht für:
 Schnittling, Ortsteil der Stadt Spalt, Landkreis Roth, Bayern 
 kastriertes Hausrind bzw. Jungochse
 Schnittlauch (Allium schoenoprasum; Graslauch oder Binsenlauch)